Tichý společník může být:

 tichý společník – účastník tiché společnosti

 v kultuře
 Tichý společník (novela) – novela Pavla Göbla
 Tichý společník (Adolf Branald) – knižně vydané vzpomínky Adolfa Branalda
 Tichý společník (film, 1978), (The Silent Partner) – kanadský film
 Tichý společník (film, 1988) – český film
 Tichý společník (film, 2020) – český film

Související články 
 Společník – více významů